Een provincie van Mozambique, zie Inhambane (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Inhambane (stad)